Název Husinec má více sídel:

 Husinec (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Husinec (okres Prachatice) – město v okrese Prachatice
 Gęsiniec, dnes polská vesnice ve Slezsku, založená českými protestantskými exulanty
 Husinec (Chorvatsko) – vesnice v Krapinsko-zagorské župě v občině Hrašćina v Chorvatsku

jiný význam
 husí trus
 Husinec (rybník), rybník u obce Knínice, okres Jihlava

Externí odkazy